Oglala Lakota County, een county in de Amerikaanse staat South Dakota
 Oglala Sioux Tribe, de federaal erkende stam van Oglála Lakota-indianen in de Verenigde Staten